Капитолин () може да се отнася за:

Когномен на патрицииската фамилия Квинкции:

 Тит Квинкций Капитолин Барбат, консул 471, 468, 465, 446, 443 и 439 пр.н.е.
 Тит Квинкций Капитолин Барбат (консул 421 пр.н.е.)
 Тит Квинкций Капитолин Барбат (трибун 405 пр.н.е.), консулски военен трибун 405 пр.н.е.
 Тит Квинкций Цинцинат Капитолин, консулски военен трибун 388 и 384, диктатор 380 пр.н.е.
 Луций Квинкций Цинцинат Капитолин, консулски военен трибун 386, 385 и 377 пр.н.е.
 Тит Квинкций Цинцинат Капитолин (трибун 368 пр.н.е.), консулски военен трибун 368 пр.н.е.
 Тит Квинкций Пен Капитолин Криспин, диктатор 361, консул 354 и 351 пр.н.е.
 Луций Квинкций Цинцинат, консул през 460, диктатор 458 и 439 пр.н.е.
 Луций Квинкций Цинцинат (трибун), консулски военен трибун през 438, 425 и 420 пр.н.е.
 Луций Квинкций Цинцинат (консул 428 пр.н.е.)
 Луций Квинкций Цинцинат Капитолин, консулски военен трибун 386, 385 и 377 пр.н.е.

Когномен на фамилията Манлии:

 Авъл Манлий Вулзон Капитолин, консулски военен трибун 405, 402 и 397 пр.н.е.
 Луций Манлий Капитолин, консулски военен трибун 422 пр.н.е.
 Публий Манлий Капитолин, консулски военен трибун 379 и 367, диктатор 368 пр.н.е.
 Луций Манлий Капитолин Империоз, диктатор 363 пр.н.е.
 Тит Манлий Империоз Торкват, консул 347, 344 и 340 пр.н.е.
 Гней Манлий Капитолин Империоз, консул 359 и 357 пр.н.е.
 Марк Манлий Капитолин (консул 434 пр.н.е.), консулски военен трибун 434 пр.н.е.
 Квинт Манлий Вулзон Капитолин, консулски военен трибун 396 пр.н.е.
 Авъл Манлий Капитолин, консулски военен трибун 389, 385, 383 и 370 пр.н.е.
 Марк Манлий Капитолин, консул 392 пр.н.е.
 Спурий Тарпей Монтан Капитолин, консул 454 пр.н.е.

Когномен на фамилията Сестии:

 Вибий Сестий Капитолин, дядо на консула от 452 пр.н.е.
 Публий Сестий Капитолин, баща на консула от 452 пр.н.е.
 Публий Сестий Капитолин Ватикан, консул 452, децемвир 451 пр.н.е.
 Публий Мелий Капитолин, консулски военен трибун през 400 и 396 пр.н.е.

Други:
 Капитолин (консул 274 г.), консул 274 г.
 Юлий Капитолин, съ-автор на „История на императорите“, на лат.: Historia Augusta

Вижте също 
 Капитолий, един от седемте хълма на Рим
 Clivus Capitolinus при Арка на Тиберий, на имп. Тиберий